Понтида:

 Понтида (коммуна) — коммуна в Италии в регионе Ломбардия.

 Понтида — гипотетический участок дна Чёрного моря между Крымом, Балканами и Малой Азией, который в неогеновый период мог представлять собой обширный массив суши.